Ел Куастекомате има више значења:

 Ел Куастекомате (Истлавакан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Куастекомате (Авакатлан), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Куастекомате (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику